S72, S-72 ou S.72 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 Blériot-SPAD S.72, un avion d’entraînement français ;
 , un sous-marin de la Marine royale canadienne ;
 Siroco (S-72), un sous-marin de la marine espagnole.

Médecine 
 Fracture du fémur, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Bernard S-72, un avion de course français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres